Нотли, Алан — английский биатлонист, участник трёх зимних Олимпийских игр.
 Аббатство Нотли — августинское аббатство, находящееся в Тейм, Оксфордшир, Англия.